Dieser Artikel ist eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2005. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Dänemark

England

Finnland

Schweden

Gruppe B

Deutschland

Frankreich

Italien

Norwegen

Weblinks 
 Kaderübersicht der Teilnehmenden Mannschaften

 

Kader
Kaderliste